Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

15001–15100. • 15101–15200. • 15201–15300. • 15301–15400. • 15401–15500.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája